Појам Мухамед Ахмед се може односити на:
 Мухамед Ахмед, судански вјерски и политички вођа
 Мухамед Ахмед (пливач)
 Мухамед Ахмед (фудбалер)